Серафино Аквилано или Серафино деи Чиминелли () — итальянский поэт. Представитель галантной лирики XV века, развивавшейся в Неаполе, а затем получившей своё развитие и в других культурных центрах Италии.

Биография 
Родился в 1466 году в Л’Акуила, Италия. Юность провел в Неаполе, затем жил в Риме и Милане на службе у кардинала Асканио Сфорца.

Умер в 1500 году в Риме.

Творчество 
Автор «Посланий» (в терцинах), эклог, многочисленных лирических стихотворений высокого и низкого стиля.
Является одним из основателей поэтической школы, отличающейся злоупотреблением метафорами, стремлением к «ослепляющей оригинальности». Его поэтическая манера предвосхищала стиль маринизм.

Рецепция 
На стихи поэта писал свои фроттолы его современник, композитор Маркетто Кара («Guardando alli ochi tuoi», «Del mio sì grande»).

Публикации на русском языке 
 Эпоха Возрождения. М.: Изд-во Просвещение СССР, 1966 (Зарубежная литература)

Итальянские поэты
Писатели Италии XV века
Писатели Возрождения
Персоналии Италии XV века